Het ATP-toernooi van Acapulco 2021 (met de officiële naam Abierto Mexicano Telcel 2021) vond plaats van 15 tot en met 20 maart 2021. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van het Princess Mundo Imperial-hotel in de Mexicaanse stad Acapulco.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

Acapulco
ATP-toernooi van Acapulco